Aleksiej Godowikow – radziecki as lotniczy
 Iwan Godowikow – rosyjski archeolog
 Nikołaj Godowikow – radziecki i rosyjski aktor
 Nikołaj Godowikow – radziecki mechanik lotniczy